Делвино може да се отнася за:

 Делвино, област Благоевград, България;
 Делвино, област Кърджали, България;
 Просворо, със старо име Делвино, село в дем Гревена, Гърция.

 Вижте също
 Делвина, град в Албания, център на османския Делвино (санджак).